Kunimi (jap. , dt. „Blick in die Provinz/das Land“) bezeichnet:
 mehrere Berge (Liste beschränkt auf min. 500 m Höhe) und Gipfel:
 in der Präfektur Fukushima (564 m): Kunimi-yama (Fukushima)
 in der Präfektur Kagoshima (887 m): Kunimi-yama (Kagoshima)
 in der Präfektur Kōchi bei Kōchi (926 m): Kunimi-yama (Kōchi)
 in der Präfektur Kōchi bei Kami (früher Tosayamada) und Motoyama (1.089 m): Kunimi-yama (Kami, Motoyama)
 in den Präfekturen Mie und Nara (1.248 m): Kunimi-yama (Mie, Nara)
 in der Präfektur Tokushima (1.409 m): Kunimi-zan (Tokushima) (auch: Kunimi-yama)
 in der Präfektur Nagasaki (777 m): Kunimi-yama (Nagasaki)
 einen Gipfel des Vulkans Unzen (Vulkan) (Kunimi-dake, 1.347 m)
 davon abgeleitet der Name folgender Städte:
 in der Präfektur Fukushima: Kunimi (Fukushima)
 in der Präfektur Nagasaki: Kunimi (Nagasaki) (heute: Unzen (Nagasaki))
 in der Präfektur Ōita: Kunimi (Ōita) (heute: Kunisaki)